Francisca Magdalena de Orleans (en francés, Françoise Madeleine d'Orléans; Saint-Germain-en-Laye, 13 de octubre de 1648-Palacio Real de Turín, 14 de enero de 1664) fue hija de Gastón de Francia, duque de Orleans, y de Margarita de Lorena. Era prima hermana del rey Luis XIV de Francia.

Biografía
Francisca Magdalena nació en Saint-Germain-en-Laye, en las afueras de París. Era hija del duque Gastón de Orleans y de Margarita de Lorena. Fue nombrada con el título subsidiario de Mademoiselle de Valois. Fue criada junto a sus hermanas y con Luisa de La Vallière (futura amante de Luis XIV de Francia) en el castillo de Blois. Era la hermana favorita de La Gran Mademoiselle.

Se casó por poderes con su primo hermano, Carlos Manuel II de Saboya, a quien conoció personalmente el 3 de abril de 1663 en Annecy, donde al poco tiempo se casaron oficialmente. La pareja viajó a Turín, capital del ducado de Saboya, donde llegaron el 15 de junio de 1663. 

La princesa extrañaba su hogar. Enfermó y murió en el Palacio Real de Turín siete meses más tarde, a la edad de 15 años, sin descendencia. Fue enterrada en la catedral de Turín, donde descansa hoy en día. Su esposo estaba inconsolable con su muerte y ordenó un funeral de lujo. Después de la muerte de Francisca Magdalena, su viudo se casaría de nuevo con María Juana Bautista de Saboya-Nemours.

Ancestros

Referencias

Francisca Magdalena
Dinastía de Orleans
Sepultados en la Catedral de Turín
Nietas de Francia
Duquesas consortes de Saboya del siglo XVII
Nacidos en Saint-Germain-en-Laye
Fallecidos en Turín